A History of Now, az Asian Dub Foundation 2011-ben megjelenő nagylemeze
A History of Now, az azonos című album címadó zeneszáma